Hubert Rohault de Fleury kan syfta på:

* Hubert Rohault de Fleury (1777–1846), fransk arkitekt
 Hubert Rohault de Fleury (1779–1866), fransk militär
 Hubert Rohault de Fleury (1828–1910), fransk konstnär